Muzyka
 Season of Glass – album (wyk. Yoko Ono, 1981)
 Season of Glass – minialbum (wyk. GFriend, 2015)